Rocha kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos Frederico Duarte Rocha
 Luiz A. Rocha
 Emerson Antônio Rocha

Robotskapade auktorsförkortningar